Gröger est un patronyme porté notamment par :

 Erhard Gröger (1947-), joueur de football allemand ;
 Friedrich Carl Gröger (1766-1838), peintre et un lithographe allemand.